La mosquée Khadija (nommée en souvenir de Khadija, première épouse de Mahomet) est une mosquée sunnite située en France à Auxerre, dans l'Yonne. Inaugurée en 2007, c'est la première mosquée à avoir été construite dans le département de l'Yonne et donc la première à Auxerre. Il en existe deux autres à Auxerre, la mosquée de l'allée Watteau et la mosquée Ibnou Sina, en attendant celle de la rive droite.

Histoire 
Un bail emphytéotique est accordé par la mairie en 1999 à l'association culturelle islamique Avicenne (fondée en 1998) pour la construction de cette mosquée qui est achevée en 2007. En 2014, elle émet un communiqué pour se désolidariser de l'imam Rachid Birbach aux positions antisémites.

Description 

La mosquée se trouve place Corot, dans le quartier Sainte-Geneviève, dans la ZUP dans les Hauts d'Auxerre. De plan rectangulaire, la mosquée est flanquée d'un petit minaret. Elle peut accueillir 960 personnes.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des mosquées de France

Auxerre Khadija
Édifice religieux à Auxerre
Auxerre Mosquee